Анато́лий Никола́евич Плюсни́н (29 сентября 1938, Архангельская область — 1 марта 1996, Кировская область) — звеньевой-картофелевод совхоза «Лальский», Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в деревне Исаково в крестьянской семье, где было пятеро детей. Окончив Нижне-Лальскую семилетнюю школу, пошел учиться на курсы механизаторов при Лальской МТС и начал работать дома, в колхозе «Нива». В 1957 году переехал в п. Лальск, работал в совхозе «Лальский». В 1964 году в совхозе были созданы два механизированных звена по выращиванию картофеля, одно из них возглавлял молодой механизатор Плюснин. За первые два года (1964—1965) урожаи в звене увеличились вдвое.

Анатолий Николаевич сочетал практическую учёбу с глубокими знаниями теории, внедрял передовой опыт в практику, в конечном итоге это позволило достичь урожайности картофеля 304 центнера с гектара. За достигнутые результаты в 1973 году был представлен к званию Героя Социалистического Труда. Много раз избирался депутатом местных Советов, был депутатом областного Совета, делегатом XXIV съезда КПСС и делегатом съезда профсоюзов СССР.

Скончался 1 марта 1996 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот»);
 Орден Октябрьской революции;
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»;
 Несколько Золотых медалей ВДНХ.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Голубев В. Запас прочности. Люди первой шеренги // Киров. правда. — 1973. — (1 марта).
 Нечаев В. Плюснин Анатолий Николаевич // Золотая плеяда кировчан : сб. материалов о Героях Труда, Героях Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой славы, лауреатах Ленинской и Государственной премий и премии Ленинского комсомола. — Киров : Дом печати — Вятка, 2009. — С. 399—405.

Аграрии и механизаторы
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Кировского областного совета